William Knell ist der Name folgender Personen:

* William Knell (Schauspieler) († 1587), englischer Schauspieler des Elisabethanischen Theaters
 William Adolphus Knell (1801–1875), britischer Maler
 William Calcott Knell (1830–1880), britischer Maler